Мушруб-Шавердов — фамилия.

 Мушруб-Шавердов, Илья Иванович  (1853—?) — российский военный деятель, генерал от инфантерии.
 Мушруб-Шавердов, Сергей Иванович (1852—1907) — российский военный деятель, генерал-лейтенант.